Sylhet (Englisch; Sylheti: , , Silot; Bengalisch: , , Silet; früher , , Shrihatta) ist eine Großstadt im asiatischen Staat Bangladesch. Sie ist die Hauptstadt der gleichnamigen Verwaltungsregion Sylhet im Nordosten des Landes und hatte 2011 knapp 480.000 Einwohner.

Bevölkerungsentwicklung

Söhne und Töchter der Stadt 
 Humayun Rasheed Choudhury (1928–2001), Politiker und Diplomat
 Najma Chowdhury (1942–2021), Wissenschaftlerin
 Rani Hamid (* 1944), Schachspielerin
 Runa Laila (* 1952), Sängerin

Persönlichkeiten, die mit der Stadt verbunden waren 
 Frederick Henry Litchfield (1832–1867), australischer Entdecker, verstarb in der Stadt

Klima

Verkehr 
Sylhet liegt an der Bahnstrecke Akhaura–Kulaura–Chhatak. Der Flughafen Sylhet liegt nördlich der Stadt und bietet nationale und internationale Verbindungen.

Sport 
In Sylhet befindet sich mit dem Sylhet International Cricket Stadium ein Test-Cricket-Stadion. In der Stadt bestreitet die Bangladeschische Cricket-Nationalmannschaft regelmäßig Heimspiele gegen andere Nationalmannschaften. Im Sylhet International Cricket Stadium wurden under anderen Partien bei der ICC World Twenty20 2014 und der parallelen ICC Women’s World Twenty20 2014 ausgetragen.

Weblinks 

Ort in Bangladesch
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit